

Первый этап 
14-16 сентября 2012 года

Группа «А» 
г.Якутск

Группа «B» 
г.Липецк

Группа «C» 
г.Ижевск

Группа «D» 
г.Новый Уренгой

Второй этап (плей-офф)

См. также 
 Суперлига 2012/13
 Высшая лига 2012/13
 Первая лига 2012/13

Ссылки 
 Статистика плей-офф Кубка России по мини-футболу 2012/13
 Кубок России, сезон 2012/2013, финал

Кубок России по мини-футболу
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе